El término glicol alude a compuestos líquidos densos con sabor dulce y acre, y en esta enciclopedia, a cualquiera de las siguientes sustancias:

Al dietilenglicol: DEG o éter de glicol;
Al diol: compuesto químico con dos grupos hidroxilo;
Al etilenglicol: etanodiol o glicol de etileno.
Al propilenglicol: propan-1,2-diol o glicol de propileno.